Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2011 was het dertiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde twaalf wedstrijden. De eerste wedstrijd was op 27 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië. De laatste wedstrijd werd op 16 oktober op het circuit van Portimão in Portugal verreden. De wedstrijd in de Verenigde Staten op Miller Motorsports Park die voor maandag 31 mei (Memorial Day) op het programma stond werd niet verreden.

De Brit Chaz Davies veroverde voor het eerst de wereldtitel. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn landgenoten Howard Selby en Cal Crutchlow die de titel respectievelijk in 1990 en 2009 wonnen.

Er namen dit seizoen twee Nederlanders in de Supersport deel. Kervin Bos nam deel aan de races in Nederland en Duitsland (niet gefinisht en 22e) en Jos van der Aa nam deel aan de race in Nederland (niet gefinisht).

Kalender

Coureurs en teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Motorsport in 2011
Wereldkampioenschap Supersport